Miras o  Mirás es un apellido que puede estar referido a:

Personas 
 Domingo Miras (1934-), también conocido como Domingo Miras Molina, dramaturgo español.
 Eduardo Mirás (1929-), también conocido como Eduardo Vicente Mirás, arzobispo emérito de Rosario, Argentina.
 Fernán Mirás (1969-), también conocidon como Fernán Gonzalo Mirás, actor argentino.
 Fernando López Miras (1983-), político español del Partido Popular.
 Francisco José Miras Senés (1974-), conocido en el mundo del deporte como Francis Miras, deportista español, jugador de balonmano internacional.